Malavasi ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Malavasi (* 1936), italienischer Unternehmer und Fußballspieler
 Anna Malavasi, italienische Mezzosopranistin
 Giuseppe Malavasi (* 1938), italienischer Fußballspieler
 Mauro Malavasi (* 1957), italienischer Sänger und Liedschreiber
 Ray Malavasi (1930–1987), US-amerikanischer Footballtrainer
 Renato Malavasi (1904–1998), italienischer Schauspieler